Песма Евровизије 1967. било је 12. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 8. априла 1967. у палати Хофбург у Бечу, у Аустрији. Био је то први пут да је Аустрија домаћин такмичења. Водитељ такмичења је била Ерика Вал.

17 земаља је учествовало: Данска је одустала од такмичења и неће се вратити све до 1978. године. Уједињено Краљевство је остварило своју прву победу освојивши 47 поена.

Ово је био први пут да је победила једна земља са Британских острва и песма изведена на енглеском језику, касније језику са највећим бројем победничких песама.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1967.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1967.